Лос Алтос де Халиско има више значења:

 Лос Алтос де Халиско (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алтос де Халиско (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику